Vodonični jon ke termin koji -{IUPAC}- preporučuje kao termin za sve jone vodonika i njegove izotope. U zavisnosti od naelektrisanja jona, razlikuju se dve klase: pozitivno naelektrisani joni i negativno naelektrisani joni.

U vodenim uslovima nađenim u biohemiji, vodonični joni postoje u hidratnoj formi hidronijum, -{H3O+}-, mada ih biohemičari često nazivaju "vodoničnim jonima" ili čak "protonima".

Katjon

Kad izgubi svoj elektron, mogu da se formiraju sledeći katjoni:

 Hidron: generalno ime za pozitivni jon vodoničnog izotopa (-{H+}-)
 Proton: -{1H+}- (i.e. katjon protijuma)
 Deuteron: -{2H+, D+}-
 Triton: -{3H+, T+}-
In addition, the ions produced by the reaction of these cations with water as well as their hydrates are called hydrogen ions:

 Hidronijum jon: -{H3O+}-
 Zundel katjon: -{H5O2+}- (imenovan po Džordžu Zundelu)
 Eigenov katjon: -{H9O4+}-  (named for Manfredu Eigenu)

Zundelov i Eigenov katjon imaju značajnu ulogu u difuziji protona u saglasnosti sa Grotusovim mehanizamom.

U kontekstu kiselina, vodonični joni se tipično odnose na hidrone.

Anjon 

Vodonični anjoni se formiraju kad dodatkom elektrona:

 Hidrid: generalno ime koje se odnosi na negativni jon nekog vodoničnog izotopa (-{H−}-)
 Deuterid: -{2H−, D−}-
 Tritid:  -{3H−, T−}-

Reference

Vidi još
 Kiselina
 Protonacija

Водоник
Физика водоника